Флаг муниципального образования «Баргузи́нский район» Республики Бурятия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено географическое, природное, историческое, экономическое своеобразие муниципального образования, составленный и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством, правилами геральдики и вексиллологии.

Флаг Баргузинского района является официальным символом муниципального образования «Баргузинский район» Республики Бурятия.

Флаг утверждён 31 августа 2011 года решением Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 182 и 29 марта 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7594.

Описание 
«Флаг Баргузинского района основан на гербе муниципального образования „Баргузинский район“ Республики Бурятия и представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из пяти разновеликих вертикальных полос зелёного, белого, синего, белого, и зелёного цветов, с изображением золотого Соёмбо вверху синей полосы и бегущего обернувшегося золотого соболя поверх всех полос флага;

Отношение ширины полос — 14:1:7:1:14.

Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
Бегущий золотой соболь в зелёном поле — символ природного богатства района, знаменитого Баргузинского соболя, который перепрыгивая через окаймлённый серебром чешуйчатый (остро волнистый) лазоревый столб, соединяет берега озера Байкал, на одном из которых находится Баргузинский район.

Примечания 

Флаги с изображением соболя